vracht - hetgeen getorst wordt ter verplaatsing
elektrische lading - een maat voor elektromagnetische interactie
oxidatietoestand - in de scheikunde en natuurkunde de lading van een ion
lading (hydrodynamisch) - een maat voor de hoeveelheid energie die een stromende vloeistof heeft
lading (munitie) - de explosieve inhoud van munitie
lading (natuurkunde) - een concept in de theoretische natuurkunde
Lading (parochie) - een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Favrskov
Lading (plaats) - een plaats in Denemarken